Detta är en lista över sjöar i Skurups kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Skurups kommun.

Lista

Skurups kommun
 Lista